Das Traumschiff: Kenia steht für:
Das Traumschiff: Kenia (Nov 1983), achter Film der ZDF-Reihe Das Traumschiff
Das Traumschiff: Kenia (Dez 1983), zehnter Film der ZDF-Reihe Das Traumschiff